Las Infantas puede referirse a:

 Las Infantas (Aranjuez), enclave poblacional perteneciente al municipio de Aranjuez (España);
 Las Infantas (Jaén), barrio perteneciente a la ciudad de Jaén (España).